Anjou pode se referir a:

Anjou (província), uma antiga província francesa.
Anjou (Isère), uma comuna francesa do departamento de Isère.
Anjou (Quebec), uma ex-cidade de Quebec, Canadá, atualmente um dos 27 arrondissements de Montreal.
Anjou (vinho), importante região vitífera francesa.
Condes e Duques de Anjou, títulos nobiliárquicos franceses.
Dinastia de Anjou, dinastia real de origem francesa.

Desambiguação